Faule Pfütze steht für:

 Faule Pfütze (Pleiße), Nebenfluss der Pleiße in Sachsen
 Faule Pfütze (Triebisch), Nebenfluss der Triebisch in Sachsen
 Faule Pfütze (Prießnitz), Nebenfluss der Prießnitz (Müglitz) in Sachsen. Diese mündet in Glashütte in die Müglitz
 Fauler Pfützenteich, Teich im Harz, Sachsen-Anhalt